Asu jezik može označavati:
Asu (bantu jezik) jezik centralne skupine bantu jezika iz Tanzanije.
Asu (nupe jezik), nigersko-kongoanski jezik iz Nigerije.